Debain ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre-François Debain (1809–1877), französischer Orgel-, Klavier- und Harmoniumbauer
 Henri Debain (1886–1984), französischer Schauspieler
 Yannick Debain, französischer Comedian